The Core bezeichnet: 

 einen Science-Fiction-Film, siehe The Core – Der innere Kern
 ein Einkaufszentrum in Calgary, siehe The Core Shopping Centre